Seti II foi um faraó da XIX dinastia egípcia que governou entre cerca de 1200 e 1194 a.C.. O seu prenome ou nome de coroação foi Userkheperu-rá, o que significa "Poderosas são as formas de Rá".

Seti II deveria ter sucedido ao seu pai, o rei Merneptá, caso não se tivesse verificado a usurpação do poder realizada por Amenmesés. Quando este faleceu, Seti II pôde então governar. O seu reinado é considerado como um período de relativa paz. Do ponto de vista económico, sabe-se que as minas de turquesa de Serabit el-Khadim Sinai foram exploradas no seu reinado.

Teve pelo menos três esposas, Takhat II, Tauseret e Tiáa. Com Tauseret, que se tornaria mais tarde faraó, Seti teve um filho que foi o herdeiro, mas que acabou por falecer precocemente. Seti II  seria sucedido por Siptah, seu filho com Tiáa.

Foi sepultado no Vale dos Reis (KV15), mas a sua múmia (que revelou que o rei sofreu de artrite) seria transladada mais tarde para o túmulo de Amenófis II (KV35).

Titulatura

Faraós da XIX dinastia egípcia